Блу Ривер има више значења:
 Блу Ривер (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Блу Ривер (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо